Bij het testen van software is de Multiple Condition Coverage (MCC) een zware dekkingsvorm daar alle mogelijke combinaties van uitkomsten van condities in een beslissing minimaal één keer wordt getest. Het aantal combinaties kan worden bepaald met de formule: 2 tot de macht <het aantal condities>.

Een beslispunt met 3 condities kent dan ook (2 tot de macht 3) = 8 combinaties:

Een uitwerking van een MCC wordt dan ook een volledige beslistabel genoemd.

Testontwerptechniek